Mandeville ist der Name folgender Personen:
 Bernard Mandeville (1670–1733), holländischer Publizist und Gesellschaftstheoretiker
 Bruce Mandeville (* 1960), kanadischer Vielseitigkeitsreiter

 Jean de Mandeville, auch Johannes von Mandeville oder John (of) Mandeville, mittelalterlicher Autor einer geografischen Weltdarstellung
 Roger Mandeville (* 1941), US-amerikanischer Automobilrennfahrer

 Mandeville (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht

Gemeinden in Frankreich:
 Mandeville (Eure) im Département Eure in der Region Normandie
 Mandeville-en-Bessin im Département Calvados in der Region Normandie

Orte in England:
 Hardington Mandeville in Somerset
 Keinton Mandeville in Somerset
 Stoke Mandeville in Buckinghamshire
 Sutton Mandeville in Wiltshire
 Thorpe Mandeville in Northamptonshire

in Jamaika:
 Mandeville (Jamaika)

in Kanada:
 Mandeville (Québec)

in Neuseeland:
 Mandeville (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Mandeville (Arkansas)
 Mandeville (Georgia)
 Mandeville (Louisiana)
 Mandeville (Missouri)
 Mandeville (West Virginia)

Asteroid:
 (739) Mandeville, einen von Joel Hastings Metcalf im Jahr 1913 entdeckten Asteroiden